Case Brisotto ima više značenja:
 Case Brisotto, Treviso
 Case Brisotto, Venezia